Вегета:

 Вегета — универсальная приправа к блюдам, содержит комбинацию нескольких видов специй, сушеных овощей и усилителя вкуса.
 Вегета — персонаж и анти-герой из серии Dragon Ball.